Союз ящерицы (, ) — тайное общество, созданное 24 февраля 1397 года в Редене с целью борьбы с Тевтонским орденом, а также выхода Кульмерланда из-под его сюзеренитета. Основатели: Николаус и Иоганн фон Рёнисы (Рыньские) и их племянники Фридрих и Николаус из Китнова. 

Действия общества послужили одной из причин поражения Тевтонского Ордена в Грюнвальдской битве. Николаус Рёнис в мае 1411 года был казнён за измену.

Литература 
 Turnbull S. R., Hook R. 2003 Tannenberg 1410: Disaster for the Teutonic Knights. - Osprey Publishing, 2003. ISBN 1-84176-561-9.

Ссылки 
 Михаил Вовк, «Ящерицы» против северных крестоносцев // Вокруг Света. 15.07.2010.
 Последние годы фон Плауэна, 1411-13 // Swordmasters portal.

История Польши
Тевтонский орден